

Personnalités 

 Alberto Assirelli (1936-2017), coureur cycliste italien ;
 Flavia Assirelli (née en 1990), joueuse italienne de volley-ball ;
 Nino Assirelli (1925-2018), coureur cycliste italien.

Noms dérivés 
 (8401) Assirelli est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.